Regierung FitzGerald steht für folgende Regierungen in Irland:

 Regierung FitzGerald I
 Regierung FitzGerald II